technika informatyczna
 Transparency International
 Texas Instruments
 TI – kanton Ticino w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)